W sezonie 2015/16 piłkarze Dinamo Moskwa występowali w Priemjer-Lidze (najwyższy poziom ligowy w Rosji) i w krajowym pucharze.

Skład 

Gwiazdką oznaczono piłkarzy, którzy odeszli w trakcie sezonu.

Mecze

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty; 2. Liczba zwycięstw; 3. Mecze bezpośrednie

Uwagi 

Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w Rosji
2016 w Rosji